

Населені пункти та їхні частини
 Клепаче — село в гміні Дорогочин Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Клепаче — село в гміні Хорощ Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Клепаче — осада в гміні Броди Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства

Див. також 
 Клепачі

Примітки